«Кот в сапогах» — советский рисованный мультфильм  года по сказке Шарля Перро, снятый режиссёрами Валентиной и Зинаидой Брумберг
на киностудии «Союзмультфильм». Юбилейный ремейк одноимённого мультфильма этих же авторов 1938 года.

Фильм изначально задумывался как мюзикл.

Сюжет 
Вступительная заставка:
Один мельник, умирая, оставил своим трём сыновьям наследство. Старшему — мельницу, среднему — осла, младшему — кота.
Но кот оказался очень предприимчивым. Он переименовал своего хозяина в маркиза Карабаса, победил людоеда, отдал его замок новоиспечённому маркизу и посватал за него королевскую дочь. В общем, удачно устроил его судьбу.

Данная экранизация сестёр Брумберг представляет собой осовремененную версию сказки для будущих поколений (ремейк одноименного мультфильма, выпущенного ими же 30 годами ранее), а посему в ней участвуют объекты, характерные для XIX—XX веков, хотя действие сюжета разворачивается в XVII:
		
 Принцесса разгадывает кроссворд. Несмотря на то, что его подобие известно ещё с начала нашей эры, классический кроссворд появился в XIX веке.
 Королю слуги несут банки с консервами. Такой способ консервирования появился в период наполеоновских войн.
 В замке Людоеда имелся граммофон, превращённый Котом в предмет, напоминающий телерадиолу — самое дорогое устройство для домашних развлечений в 1950—60-х годах в СССР. Граммофон и радио появились в конце XIX века, а телевизор — в 1920-е гг.

Создатели

Переиздания на DVD 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборнике мультфильмов «Кот и кошка», «Союзмультфильм».

Книга по мультфильму 
 Иллюстрации по мультфильму. На обложке полное название книжной серии: «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет: впервые — легендарные мультфильмы в книгах!».

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1968 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Мультфильмы по сказкам Шарля Перро
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы о Коте в сапогах
Ремейки советских мультфильмов